A 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokság D csoportjának mérkőzéseit 2008. június 10-étől 18-áig játszották. Hat csoportmérkőzést játszottak két osztrák városban, Innsbruckban és a fővárosban Salzburgban. A csoportban Görögország, Oroszország, Spanyolország és Svédország szerepelt. Spanyolország jutott a csoportból elsőként a negyeddöntőbe, a nyitómérkőzésen 4–1 arányban múlták felül Oroszországot, a második meccsen 2–1-re Svédországot. Az utolsó fordulóra maradt, hogy ki jut tovább másodikként, az oroszoknak és a svédeknek egyaránt három-három pontjuk volt, végül előbbi 2–0-ra győzött. Görögország három vereséggel utolsóként zárta a csoportot.

A csoportból Spanyolország és Oroszország jutott tovább. A mérkőzéseken összesen 16 gól esett.

Végeredmény

Spanyolország – Oroszország

Görögország – Svédország

Svédország – Spanyolország

Görögország – Oroszország

Görögország – Spanyolország

Oroszország – Svédország

D-Dcsoport